Cristal ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Cristal (1942–2011), argentinischer Tangosänger
 Linda Cristal (1931–2020), argentinische Schauspielerin
 Perla Cristal (* 1937), argentinische Schauspielerin

Cristal ist der Ortsname von:

 Cristal (Rio Grande do Sul), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Cristal do Sul,  eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Cristal (Porto Alegre), ein Bairro der brasilianischen Stadt Porto Alegre

Cristal bezeichnet:

 Louis Cristal, ein zum Kreuzfahrtschiff umgebautes ehemaliges Fährschiff
 Cristal (brasilianisches Bier) (auch Crystal), Biermarke der Grupo Petrópolis aus Brasilien
 Cristal (chilenisches Bier), Biermarke der Compañía de Cervecerías Unidas aus Chile
 Cristal (kubanisches Bier), Biermarke der Cervecería Bucanero aus Kuba
 Cristal (peruanisches Bier), Biermarke der Backus & Johnson Gruppe aus Peru
 Cristal (portugiesisches Bier), Biermarke der Unicer aus Portugal

Siehe auch:

 Chrystal, Crystal, Kristal, Kristall, Krystal – ähnliche Aussprache oder Schreibung